Le xian de Pingjiang (平江) est une subdivision administrative de la province du Hunan en Chine ;
 Le district de Pingjiang (平江) est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.

Homonymie de toponyme